Wiosenne wody – nowela Iwana Turgieniewa
 Wiosenne wody – francusko-włoski film w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, adaptacja